Лев Юстиа́нович Буда́нцев (1929—2012) — советский и российский учёный, палеоботаник, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН (1997), лауреат премия РАН им. В. Л. Комарова (2008).

Биография 
Родился 22 июня 1929 года в Борисоглебске Воронежской области.

Долгие годы работал в Ботаническом институте имени В. Л. Комарова РАН. С 1986 по 2001 год являлся его директором.

Являлся членом бюро Отделения общей биологии РАН, председателем Научного совета по ботанике при ОБН РАН, вице-президентом Русского ботанического общества, председателем специализированного ученого совета по защите докторских диссертаций при Ботаническом институте, членом редакционного совета Ботанического журнала, членом редколлегии Палеонтологического журнала, заведующим лабораторией палеоботаники БИН РАН.

Скончался в Санкт-Петербурге 17 сентября 2012 года.

Сын — А. Л. Буданцев, также известный ботаник, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией растительных ресурсов БИН РАН, профессор СПХФА.

Научная деятельность 
Лев Буданцев — специалист в области систематики и морфологии ископаемых растений, палеофлористики и фитостратиграфии.

Собрал ценную коллекцию ископаемых растений из разных регионов бывшего СССР и некоторых других стран.

Автор новой концепции происхождения, развития и расселения флор древнеарктического типа в северном полушарии. Первооткрыватель нового типа субтропической палеофлоры на Камчатке, значительно изменившего представления о палеофлорогенезе в регионе.

Награды и премии 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (17.08.2000)
 премия РАН им. В. Л. Комарова (2008) — за монографии: «Позднеэоценовая флора Западной Камчатки», «Раннепалеогеновая флора Западной Камчатки»
 премия им. Ханса Раусинга,
 медаль А. А. Борисяка ПИН РАН «За развитие палеонтологии»

Примечания

Ссылки 
 
 Историческая справка  на сайте Архива РАН

Ботаники СССР
Ботаники России
Палеоботаники
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Сотрудники Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН
Члены Русского ботанического общества
Лауреаты премии имени В. Л. Комарова